Епархия святого Фомы в Чикаго () — епархия Сиро-малабарской католической церкви с центром в городе Чикаго, США. Епархия святого Фомы в Чикаго является единственной епархией для верующих Сиро-малабарской католической церкви, проживающих в США. Кафедральным собором епархии святого Фомы в Чикаго является собор святого Фомы.

История 
16 февраля 2001 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Congregatio, которой учредил епархию святого Фомы для верующих Сиро-малабарской католической церкви.

Ординарии епархии 
 епископ Jacob Angadiath (13.03.2001 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Congregatio

Ссылки 
 Официальный сайт епархии
 Информация

Религия в Чикаго
Появились в 2001 году в Иллинойсе
Восточнокатолические епархии США
Епархии Сиро-малабарской католической церкви